Оленєв (), жіноча форма Оленєва () — прізвище. Відомі носії:
 Оленєв Анатолій Петрович — радянський футболіст
 Антощенко-Оленєв Валентин Йосипович — казахський графік і сценограф